Мідленд (округ, Мічиган)
Мідленд (округ, Техас)